Las Estrellas (ранее известный как El Canal de las Estrellas, а потом Canal de las Estrellas) — мексиканский телеканал, входящий в состав телекомпании Televisa. Создан 21 марта 1951 года. Вещает по всей Мексике через 128 ретрансляторов. Телеканал Las Estrellas конкурирует с телеканалом одноимённой направления — Azteca Trece. Многими телезрителями считается, что телеканал смотрят очень большая аудитория и является основным телеканалом телекомпании Televisa. Наполнение телеканала: яркие премьеры мексиканских телесериалов, а также повторы культовых телесериалов, конкурсы, телепередачи, юмористические шоу, спортивные трансляции и информационные выпуски новостей. По выходным телеканал показывает национальные фильмы и реалити-шоу.

История 
Телеканал был основан 21 марта 1951 года Эмилио Аскаррага Видаурретой как телеканал Canal 2 и транслировал оперную музыку. Телеканал является вторым созданным телеканалом после телеканала Canal 4, который является первенцем мексиканского телевидения, основанного годом ранее. Первоначально телеканал входил в телекомпанию Televicentro, после его ребрендинга переименованного в Televisa. С этим названием телеканал просуществовал вплоть до конца 1984 года. В начале 1985 года после прихода нового руководства, телеканал был переименован в Las Estrellas и провёл ребрендинг с переформатированием в развлекательный формат. В середине 1990-х годов телеканал стал доступен для просмотра в странах Северной и Южной Америки, Европе, Азии и Африке благодаря международным спутниковым сигналам. После смерти Эмилио Аскаррага Видаурреты в 1972 году телеканал возглавил его сын Эмилио Аскаррага Мильмо, впоследствии в 1997 году после смерти сына телеканал возглавил его внук Эмилио Аскаррага Жан и продолжает стоять у руля телеканала.

Слоганы 
 1972-85 — Телевизионные системы. Связь с миром.
 1986-89 — Мы работаем для вас.
 1990-91 — Голос и изображение Латинской Америки.
 1997—2005 — Мы с тобой.
 2005-16 — Наш канал.
 С 2016- — У вас всё есть, чтобы увидеть звёзды.

Телесериалы канала

Логотип

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Официальный сайт телекомпании Televisa.
 Логотипы телеканала.
 Подробная информация.
 Подробная информация.
 Изменения на телеканале.
 Прощай, Canal de las Estrellas.

Televisa
Телеканалы Мексики
Телеканалы, запущенные в 1951 году
Телеканалы на испанском языке